

Geografia

Austria 
 Waldegg – dzielnica Linzu
 Waldegg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Osoby 
 Edmund Heusinger von Waldegg – niemiecki inżynier
 Fritz Schwarz-Waldegg – austriacki malarz

Zobacz też 
 Waldeck